Pressing – tattica di gioco
Pressing – casa discografica
Pressing – programma televisivo